Les Malheurs de Sophie est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Les Malheurs de Sophie est un roman pour enfants écrit par la comtesse de Ségur.

Cinéma 
 Les Malheurs de Sophie est un film français, une comédie dramatique réalisée en 1945 par Jacqueline Audry, sortie en 1946 ;
 Les Malheurs de Sophie  est un film français de Jean-Claude Brialy, réalisé en 1979 ;
 Les Malheurs de Sophie est un film français de Christophe Honoré, sorti le  en France.

Télévision 
 Les Malheurs de Sophie est une série télévisée d'animation française.

Voir aussi 
 Les Nouveaux Malheurs de Sophie